Het wereldkampioenschap voetbal voor clubs was in 2001 gepland in Spanje. Het voetbaltoernooi, waaraan de beste clubteams ter wereld meedoen, ging uiteindelijk door financiële problemen niet door.

Anderhalf jaar na het eerste WK voor clubs stond opnieuw een editie gepland die van 28 juli tot en met 12 augustus 2001 in Spanje gehouden zou worden. In maart werd het speelschema bekendgemaakt en de twaalf deelnemende clubs zouden over drie groepen van vier worden verdeeld, waarna de groepswinnaar en de beste nummer twee doorgingen naar de halve finales.

Stadions

Deelnemers 

* Oorspronkelijk was Manchester United geplaatst als tweede Europese inzending (Winnaar UEFA Champions League 1998/99), maar bedankte hiervoor. De overgebleven plaats werd ingenomen door Galatasaray (Winnaar UEFA Cup 1999/00 en UEFA Super Cup 2000).

Wedstrijden

Groepsfase 
Legenda tabellen

Groep A

Groep B

Groep C

Stand beste nummer twee

Speelschema

Halve finales

Wedstrijd voor derde plaats

Finale 

Wereldkampioenschap voetbal voor clubs
Voetbal in 2001
Voetbal in Spanje
Niet-gerealiseerd project
Voetbal